

Jaartelling of kalender 
 'In het jaar', of meer algemeen 'in de tijdsperiode'
 Anno Domini, christelijke jaartelling
 Anno Urbis Conditae, Romeinse jaartelling
 Anno Hegirae, islamitische jaartelling
 Anno Mundi, joods-christelijke jaartelling, tellend vanaf de Bijbelse schepping
 Anno Lucis, jaartelling in de vrijmetselarij
Zie ook: Annum, tijdseenheid in de geologie en astronomie

Organisatie 
 Anno (promotiebureau), bureau voor promotie van historisch besef
 ANNO (museum), een museum in Zwolle.

Personen 
 Anno I, bisschop van Keulen
 Anno II van Keulen, aartsbisschop van Keulen
 Anno Wietze Hiemstra, Nederlands politicus en bestuurder
 Anno Houwing, Nederlands verzetsstrijder en politiecommissaris
 Anno Smith, Nederlands kunstenaar
 Hideaki Anno, Japans animator, regisseur en acteur
 Moyoco Anno, Japans mangaka en modeauteur
 Noriko Anno, judoka uit Japan
 Paul Di'Anno, artiestennaam van Paul Andrews, Engels muzikant

Computerspelserie 
 Anno (computerspelserie), serie computerspellen (stedenbouwsimulatie, real-time strategy) met onder andere:
 Anno 1404
 Anno 1503: The New World
 Anno 1503: Treasures, Monsters and Pirates
 Anno 1602: Creation of a New World
 Anno 1602: By Royal Command
 Anno 1602: New Islands, New Adventures
 Anno 1701
 Anno 1701: The Curse of the Dragon
 Anno 1701: Dawn of Discovery
 Anno 1404
 Anno 1404 Venice
 Anno 1800
 Anno 2070
 Anno 2205
 Anno Online

Film en tv 
 Anno 1790, tv-politieserie en Zweeds kostuumdrama
 Anno uno, Italiaanse dramafilm uit 1974

Zie ook 
 Quadragesimo Anno, sociale encycliek van paus Pius XI